Handwritten () може означати:
 Handwritten — дебютний альбом 2015 року канадського поп-співака Шона Мендеса.
  — альбом 2012 року американського рок-гурту The Gaslight Anthem.